Albugo candida, een waterschimmel die voorkomt op onder andere het herderstasje
Pustula obtusata, een waterschimmel die voorkomt op onder andere de schorseneer